Termin -{PDS}- ima više značenja.
 15-Cis-fitoen desaturaza
 Polidioksanone, sintetički polimer